Teodoro Sampaio (Bahia), comune dello Stato brasiliano di Bahia
Teodoro Sampaio (San Paolo), comune dello Stato brasiliano di San Paolo